Schumburg bezeichnet:

Orte:
Schumburg an der Desse (Šumburk nad Desnou), ehemals Stadt im Isergebirge, Tschechien, heute Stadtteil von Tanvald
Böhmisch Schumburg (Český Šumburk), Ort im Isergebirge, Tschechien, heute Stadtteil von Tanvald
Schumburg (Krásná), auch Schumburg-Gistej, Ort bei Gablonz (Jablonec nad Nisou), Tschechien, heute Ortsteil von Pěnčín u Jablonce nad Nisou
Adelsgeschlecht Schumburg siehe Schönburg (Adelsgeschlecht)

Personen:
Emil Schumburg (1898–1961), deutscher Nationalsozialist, Judenreferent im Auswärtigen Amt
Wilhelm Schumburg (1860–1928), deutscher Bakteriologe, Professor, Autor und Sanitätsoffizier

Siehe auch:
Schomburg